Веддинг ():

 Веддинг — район Берлина
 Веддинг (округ) — административный округ в Берлине в 1920—2001 годах
 Алекс Веддинг — псевдоним немецкой детской писательницы Греты Вайскопф